Варвара Голицына:
 Голицына, Варвара Васильевна (урождённая Энгельгардт; 1757—1815) — фрейлина, переводчица.
 Голицына, Варвара Фёдоровна (более известна под фамилией Духовская; 1854—1931) — великосветская дама, автор нескольких книг мемуаров.